Népek meséi, az Anonymus könyvkiadó rövid életű sorozata (1945)
Népek meséi, a Móra kiadó 1954–1969 között megjelent könyvsorozata 
Népek meséi, az Európa Könyvkiadó 1956–1990 között közreadott könyvsorozata